Benlloch steht für:

 Benlloch (Castellón), Gemeinde in Spanien

Benlloch ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Benlloch y Vivó (1864–1926), spanischer Kardinal
 Julio Benlloch y Casarés (1893–1919), spanischer Bildhauer